Зёдинг-Санкт-Йоханн () — община () в Австрии, в федеральной земле Штирия.

Входит в состав округа Фойтсберг. . Официальный код — 61633.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Эрвин Дирнбергер (АНП) по результатам выборов 2015 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 21 места.

 АНП занимает 14 мест.
 СДПА занимает 4 места.
 Зелёные занимает 3 места.
 СПО занимает 1 место.

Ссылки 

 Официальная страница

Примечания 

Общины Штирии